Эже́н Шюфта́н, также Евгений Шюфтан, О́йген Шю́фтан (, 21 июля 1893, Бреслау, тогда Германская империя — 6 сентября 1977, Нью-Йорк) — французский и американский кинооператор, выходец из Германии.

Биография 
Из еврейской семьи, родился в Силезии. Закончил Вроцлавскую художественную академию. Начинал в Берлине как художник-импрессионист, позднее — экспрессионист. В кино — с 1920-х годов, экспериментировал со спецэффектами, работал с Фрицем Лангом, Абелем Гансом и др. В 1924 изобрел и запатентовал метод комбинированных съемок с использованием зеркал, получивший название метод Шюфтана. Эффект широко использовался в первой половине 20-го века. Как считается, процесс был впервые применен именно для съемок «Метрополиса», хотя есть свидетельства, что другие кинематографисты использовали подобные методы и раньше. Фриц Ланг хотел встроить реальные съемки актеров в миниатюрный макет стадиона. Чтобы создать эту иллюзию Шюфтан использовал специально изготовленное изогнутое зеркало с частично прозрачным стеклом. Он установил стекло под углом 45 градусов между камерой и миниатюрными зданиями, а актеров разместил в нескольких метрах от него. Так миниатюрные здания была показана на отражающей части зеркала, а актеры были сняты через прозрачную его часть. В качестве главного оператора впервые выступил в фильмах Роберта Сьодмака Люди по воскресеньям и Прощание (оба 1930), сразу же принесших ему известность. В 1933 через Австрию перебрался во Францию, в 1941 переехал в США. В 1947 получил американское гражданство.
Дружил и переписывался с Зигфридом Кракауэром (их переписка опубликована в 2003).

Снял свыше 70 фильмов.

Избранная фильмография 
 1930: Четверо бродяг (Лупу Пик)
 1932: Атлантида (Пабст по роману Пьера Бенуа)
 1933: Голос без лица (Лео Миттлер)
 1933: Сверху вниз (Пабст)
 1934: Скандал (Марсель Л’Эрбье)
 1934: Кризис закончился (Роберт Сьодмак)
 1936: Нежный враг (Макс Офюльс)
 1937: Ёсивара (Макс Офюльс)
 1937: Странная драма (Марсель Карне)
 1938: Набережная туманов (Марсель Карне)
 1943: Это случилось завтра (Рене Клер)
 1944: Летний шторм (Дуглас Сирк)
 1950: Стрелок на улицах города (Фрэнк Таттл)
 1959: Головой о стену (Жорж Франжю)
 1960: Глаза без лица (Жорж Франжю)
 1961: Something Wild (Джек Гарфейн)
 1961: Мошенник (Роберт Россен, премия «Оскар» за лучшую операторскую работу)
 1964: Лилит (Роберт Россен)
 1965: Три комнаты на Манхэттене (Марсель Карне)

Признание 
Почетная премия немецкого кино (1964). Об операторе снято несколько документальных фильмов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии